Prediker is:
iemand die een bepaald standpunt verkondigt.
in het bijzonder: iemand die het Woord van God verkondigt: Prediker (woordverkondiger).
de Nederlandse naam van het boek uit Tenach dat in het Hebreeuws Qoheleth heet: Prediker (boek).